est la quarante-cinquième des soixante-neuf stations du Nakasendō. Elle est située dans la ville moderne de Nakatsugawa (préfecture de Gifu) au Japon. Durant la période Edo, la population de Nakatsugawa-juku monta jusqu'à plus de  et comptait plus de 175 foyers. De nombreux éléments subsistent encore de cette période, y compris une stèle de pierre avec un haiku écrit par Matsuo Bashō.

Stations voisines
Nakasendō
Ochiai-juku – Nakatsugawa-juku – Ōi-juku

Notes et références

 

Préfecture de Gifu
Station du Nakasendō